Апфельбаум (от , в переводе — «яблоня») — ряд значений:

Топонимы 
  — район Гуммерсбаха.
  — район Золингена.

Носители фамилии 
  (род. 1958) — германская учёная, специалист по коммуникациям и обществоведению.
 Апфельбаум, Виктор Юльевич (1916, Москва - 1963) - советский живописец.
 Апфельбаум, Давид Мориц (? —1943) — польский офицер и участник польского еврейского подполья во время Второй Мировой войны, один из создателей Еврейского Воинского Союза и организаторов движения сопротивления в Варшавском гетто.
  (род. 1960) —  американский джазовый музыкант.
 Апфельбаум, Софья Михайловна (род. 1979) — российский театральный деятель, директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ (2012—2014), директор Российского академического молодежного театра, один из главных фигурантов уголовного дела «Седьмой студии» К. Серебренникова.

См. также 
 Эпплбаум